Crassier, une commune suisse du canton de Vaud.
 Un crassier est un terril.